

Regno Unito 
 Shoreham – parrocchia civile del Kent
 Shoreham-by-Sea – parrocchia civile del West Sussex

Stati Uniti d'America 
 Shoreham – villaggio della Contea di Berrien, Michigan
 Shoreham – villaggio della Contea di Suffolk, New York
 Shoreham – città della Contea di Addison, Vermont